Tomasz Bienias (ur. 22 listopada 1992 w Jaśle) – polski dziennikarz, freelancer, biografista, fotoreporter i krajoznawca; działacz społeczny oraz samorządowy od 2019.

Życiorys 
Absolwent Technikum nr 5 w Jaśle o profilu geodezyjnym, które ukończył z wyróżnieniem oraz administracji w wydziale zamiejscowym Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi; wiceprezes koła naukowego "Ad Rem" AHE Łódź, Filia Jasło. Prezenter odczytów i referatów na ogólnopolskich konferencjach naukowych dot. administracji publicznej i partycypacji w samorządzie terytorialnym.

Dziennikarz – freelancer od 2009, związany z ogólnopolskimi wydawnictwami prasowymi i internetowymi, w tym m.in. Polska Press. Fotograf i fotoreporter, laureat konkursów fotograficznych i fotografii krajoznawczej, którego zdjęcia wykorzystywane są w przewodnikach turystycznych oraz do ilustrowania artykułów prasowych przez polskie i międzynarodowe agencje medialne, jak m.in. Fratria, Polskie Radio (Radio Kraków), Telewizja Polska i Grupa TVN. Fotografował m.in. polskich parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowców oraz hierarchów kościelnych, w tym poseł na Sejm RP Marię Kurowską, senator RP Alicję Zając, drugiego wicewojewodę podkarpackiego Radosława Wiatr i biskupa rzeszowskiego Edwarda Białogłowskiego. Stały współautor artykułów w biuletynie informacyjnym "Wieści Skołyszyńskie" od 2020. Autor licznych biografii i haseł biograficznych, w tym m.in. Sługi Bożego ks. Stanisława Kołodzieja, ks. Floriana Zająca czy Karola Żabińskiego vel Jacka Czerskiego.

Zaangażował się w działalność społeczną, samorządową i pożarniczą. Jako krajoznawca jest inicjatorem akcji społecznych związanych z propagowaniem wiedzy o Regionie Jasielskim. Działacz na rzecz zachowania pamięci o wybitnych Polakach i miejscach pamięci narodowej. Został wybrany do rady sołeckiej Bączala Górnego w 2019. Współzałożyciel grupy wsparcia i jeden z głównych koordynatorów świadczących pomoc dla osób w powiecie jasielskim, które ucierpiały w wyniku powodzi błyskawicznej w czerwcu 2020 (w Trzcinicy i okolicy). Koordynator pomocy humanitarnej z ramienia gminy Skołyszyn w trakcie trwania kryzysu uchodźczego na granicy Polski z Ukrainą. Wolontariusz m.in. punktu recepcyjnego na dworcu PKP w Przemyślu w 2022. Członek zwyczajny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Współautor publikacji 
 Dzieje kościoła i parafii pw. św. Mikołaja i Imienia Maryi w Bączalu Dolnym 1348-2016 (autor wiodący – Marian Szarek), wyd. Bonus Liber, 2017,
 Historia budowy kościoła w Bączalu Dolnym (autor wiodący – Marian Szarek), wyd. Bonus Liber, 2021.

Życie prywatne 
Syn Wacława i Stanisławy z d. Duran, która wywodziła się z rodu osadników niemieckich – Sasów spolonizowanych w XVII wieku. Prawnuk Jana Bieniasa – radnego c.k. rady powiatowej w Jaśle od 1894 do 1900; wójta gminy jednostkowej Święcany. Podróżnik z zamiłowania, a także popularyzator turystyki bieszczadzkiej i Beskidu Niskiego.

Przypisy 

Polscy administratywiści
Polscy dziennikarze
Polscy dziennikarze prasowi
Polscy fotoreporterzy
Polscy działacze społeczni
Polscy biografowie
Polscy regionaliści
Polscy fotografowie krajoznawcy
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
Polscy sołtysi i radni rad sołeckich
Ludzie urodzeni w Jaśle
Ludzie związani z Bączalem
Urodzeni w 1992